Rodolphe Kasser (1927-2013), philologue et archéologue suisse.
 Michel Kasser (1953-), ingénieur polytechnicien, géodésien et géomaticien français et suisse, fils du précédent.
 Tim Kasser (1966-), psychologue américain.

Homonymie de patronyme